Apis, est le nom grec d'un taureau sacré de la mythologie égyptienne vénéré dès l'époque préhistorique ;
 Apis, est le nom grec d'une ville antique située en Afrique du Nord, proche de la frontière entre l'Égypte romaine et la Marmarique ;
 Apis, fils de Phoronée et de la nymphe Télédicé, devient roi après son père du Péloponnèse qu'il rebaptisa Apia ;
 Apis, fils d'Apollon, qui apparaît dans Les Suppliantes d'Eschyle, en tant que iatromante et sauveur du Péloponèse ;
 Apis est le genre qui regroupe la plupart des abeilles à miel. Parmi elles on a les espèces :
 Apis mellifera,
 Apis cerana,
 Apis florea,
 Apis dorsata ;
 Apis est le nom d'une région de la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko.
Apis est le surnom d'un militaire serbe nommé Dragutin Dimitrijević